Анаксімандр (дав.-гр. Αναξιμανδρος; близько 610 до н. е. — 546 до н. е.) — старогрецький математик, астроном і філософ, представник мілетської школи.
 6006 Анаксимандр (1989 GB4, 1972 TN4, 1986 RC8, 6006 Anaximandros) — астероїд головного поясу.